Der Begriff Satellitendynamik steht für

 die Bewegung künstlicher Satelliten im Kräftefeld der Erde, siehe Dynamische Satellitengeodäsie
 die Reaktion eines Satelliten auf Steuerungs-Vorgänge, siehe Stabilisation (Raumfahrt)